QV steht als Abkürzung für:

 Lao Airlines, staatliche Fluggesellschaft von Laos (IATA-Code)
 Qualifikationsverfahren zum Erwerb eines eidgenössisch anerkannten Abschlusses

q. v. steht für: 
 quod vide oder quod videas, lateinisch für „siehe dieses“, siehe Liste lateinischer Phrasen/Q#q. v.

Abkürzung